Lycosuchus vanderrieti és una espècie extinta de sinàpsid que visqué durant el Permià mitjà en allò que avui en dia és Sud-àfrica. Es tracta de l'única espècie reconeguda del gènere Lycosuchus; el material que anteriorment s'atribuïa a una segona espècie d'aquest gènere, L. mackayi, es classifica actualment com un gorgonop de filiació incerta.

Era un animal carnívor de mida mitjana, amb una llargada corporal d'1,2 m i el crani de 23 cm.

Referències

Bibliografia 
 

Teràpsids del Permià